Essendon peut faire référence à :

Toponyme

Australie 
 Essendon, une localité dans la banlieue de Melbourne :
 l’aéroport d'Essendon, un aéroport desservant Melbourne.

Royaume-Uni 
 Essendon, une localité située dans l'Hertfordshire en Angleterre.

Divers 
 Essendon Football Club (the bombers), dans l'Australian Football League.